Такмичење у бацању копља у женској конкуренцији на 21. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2011. у Талину Естонија одржано је 23. и 24. јула 2011. на Kadriorg Stadium-у.

Титулу освојену у Новом Саду 2009, није бранила Татјана Јелача из Србије јер је прешла у млађе сениоре.

Земље учеснице 
Учествовале су 22 такмичарке из 17 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2011. години 
Десет најбољих светских атлетичарки у бацању копља у 2011. години је пре почетка светског првенства (21. јула 2011) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП 2011.

Сатница

Резултати 
,

Квалификације 

Квалификације су одржане 23. јула 2011. године. Квалификациона норма за финале износила је 53,00 метара (КВ) коју су испуниле 6 такмичарки а 6 се пласирало на основу резултата (кв). 
Почетак такмичења: група А у 12:10, група Б у 13:10.

Финале 
Финале је одржано 24. јула 2011. године у 18:15.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2011. (стране од 404 до 420)
 Комплетни резултати на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2011.
бацање копља на Европском првенству у атлетици за јуниоре